Клявин — фамилия; имеет женскую форму Клявина. Происходит от  - уменьшительное от  - клён.
 Клявин, Дмитрий Робертович (род. 1965) — советский артист балета, солист Национальной оперы Украины, педагог.
 Клявин, Роберт Альбертович (1929—2002) — советский артист балета, народный артист УССР.